Села:

 Космач — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Космач — Івано-Франківська область, Косівський район